Miejscowości w USA:
 Sharon Springs – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wallace
 Sharon Springs – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Sharon Springs (ang. Sharon Springs Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wallace